Charlemagne: By the Sword and the Cross — концептуальный альбом в стиле симфоник-метал, выпущенный в 2010 году актёром Кристофером Ли.

Об альбоме
В Charlemagne: By the Sword and the Cross рассказывается история первого императора Запада — короля франков Карла Великого.

Над альбомом работали музыканты Tolkien Ensemble из Дании — оркестр из 100 человек, а также две метал-группы — Manowar и Rhapsody of Fire, и множество приглашённых вокалистов, играющих различные роли.

Реакция критиков 
14 июня 2010 года Кристофер Ли оказался среди обладателей премий журнала Metal Hammer, получившего её за вклад в сохранение и развитие «особого духа Metal Hammer».

Список композиций 
 «Overture» — 2:53
 Act I:
 «Intro» — 1:34
 «King of the Franks» — 7:14
 Act II:
 «Intro» — 1:46
 «The Iron Crown of Lombardy» — 8:12
 Act III:
 «Intro» — 3:26
 «The Bloody Verdict of Verden» — 6:16
 Act IV:
 «Intro» — 2:31
 «The Age of Oneness Out of Diversity» — 6:07
 Act V:
 «Intro» — 2:09
 Starlight — 4:40
 «Finale» — 3:57
 «Iberia» — 5:10
 «The Bloody Verdict of Verden» (Instrumental) — 6:20

Примечания

Ссылки 
 Charlemagne: By the Sword and the Cross
 Christopher Lee — Charlemagne musical at Myspace

Альбомы 2010 года
Концептуальные альбомы
Альбомы Кристофера Ли
Объекты, названные в честь Карла Великого